Lorcan (ausgesprochen Lor-ken) ist ein irisch-gälischer männlicher Vorname.

Herkunft 

Der Name bedeutet so viel wie "wilder Kämpfer".

Sonstiges 

"Lorcan" ist recht selten und auch teilweise als Nachname anzutreffen.

In den letzten Jahren hat sich allerdings seine Popularität in Irland erhöht.

Bekannte Namensträger 
 Lorcán Ua Tuathail, Erzbischof von Dublin im 13. Jahrhundert
 Lorcan Cranitch (* 1959), irischer Schauspieler
 Lorcan O’Toole (* 1983), irischer Schauspieler
 Lorcan Otway, Volksmusiker
 Lorcan George Sherlock (1874–1945), Oberbürgermeister von Dublin (Lord Mayor of Dublin)

Weblinks 
 Lorcán auf www.behindthename.com (engl.)

Männlicher Vorname